Meum athamanta är en flockblommig växtart som beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon. Meum athamanta ingår i släktet björnrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnrötter
athamanta